Das Burtonwood and Devonshire House Merseyside Professional 1993, auch Merseyside Professional Championship 1993 und Burtonwood/Devonshire House Professional Snooker Tournament 1993, war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das im Rahmen der Saison 1992/93 vom 2. bis 5. März 1993 im Liverpool Billiards & Snooker Club in Liverpool ausgetragen wurde. Sieger wurde der Engländer Dave Harold, der im Finale seinen Landsmann Tony Rampello besiegte. Daniel Murphy spielte das höchste Break, je nach Angabe mit einem 130er- oder 136er-Break.

Preisgeld 
Das Turnier wurde namensgebend von der Brauerei Burtonwood Brewery gesponsert. Als weiterer namensgebender Sponsor konnte das Unternehmen Devonshire House gewonnen werden, sodass dem eigentlichen Turniernamem am Ende zwei Sponsorenbezeichnungn vorangestellt wurden. Insgesamt wurden 1.100 Pfund Sterling ausgeschüttet, eine für ein Profiturnier vergleichsweise geringe Menge. Für den Erhalt eines Preisgeldes musste zudem mindestens das Viertelfinale erreicht werden. Allein auf den Turniersieger entfielen 500 Pfund Sterling, zusätzlich erhielt er eine George Scott Cup benannte Trophäe, die von George Scott persönlich überreicht wurde. Für das höchste Break des Turnieres wurden 100 £ ausgelobt.

Turnierverlauf 
Das Merseyside Professional wurde anlässlich des 10. Jubiläums des Liverpool Billiards & Snooker Club im Stadtteil West Derby ins Leben gerufen und in dieser Snookerhalle auch ausgetragen. Als Non-ranking-Turnier stand es theoretisch allen Profispielern offen, praktisch verzichteten aber durch das geringe Preisgeld und den fehlenden Einfluss auf die Weltrangliste vor allem Spieler der Weltspitze auf eine Teilnahme. Somit bestand das Teilnehmerfeld vorrangig aus niedriger platzierten Spielern, deren Teilnahme von den Organisatoren des Turnieres von vornherein erwartet worden war. Das Gros der Teilnehmer kam zudem aus Liverpool und Umgebung, dem sogenannten Merseyside. Das Turnier wurde im K.-o.-System im Modus Best of 9 Frames ausgetragen. Insgesamt nahmen 36 Spieler teil, sodass vorab vier Qualifikationsspiele ausgetragen wurde, damit man auf die 32 Spieler für ein ordentliches K.-o.-System kam.  Davon abweichend bezifferte der Liverpool Echo nach Ende des Turnieres die Teilnehmeranzahl auf 40 Spieler.

Das Turnier startete am 2. März mit den Qualifikationsspielen, und endete mit dem Endspiel am 5. März. Zuschauer konnten den Spielen des Turnieres kostenlos beiwohnen. Zeitgenössische Medienberichte bezeichneten das Turnier als erstes professionelles Turnier in Merseyside, das mehr als einen einzigen Spieltisch umfasste. Die Spielergebnisse des Turnieres sind nur ab einschließlich des Achtelfinals bekannt; der hier angegebene Turnierplan richtet sich nach der Vorab-Bekanntgabe des Liverpool Echo vom 27. Februar 1993.

Century Breaks 
Insgesamt wurden im Laufe des Turnieres acht Century Breaks gespielt. Turniersieger Dave Harold gelangen allein zwei Century Breaks in seiner Halbfinalpartie. Das höchste Break spielte laut dem Liverpool Echo Daniel Murphy in seiner Viertelfinalpartie in der Höhe von 130 Punkten. Der Crosby Herald gab davon abweichend an, Murphy habe mit einem 136er-Break das höchste Turnierbreak gespielt. Zuvor hatte Murphy in seiner Auftaktpartie bereits ein 126er-Break gespielt.

Einzelnachweise 

1993
Snookerveranstaltung 1993